Filips II van Savoye bijgenaamd Zonder Land (Chambéry, 5 februari 1438 - aldaar, 7 november 1497) was van 1496 tot aan zijn dood hertog van Savoye. Hij behoorde tot het huis Savoye.

Levensloop
Filips was de vierde zoon van hertog Lodewijk van Savoye en diens echtgenote Anna van Lusignan, dochter van koning Janus van Cyprus. Van zijn vader kreeg hij als apanage het graafschap Bresse.

Nadat hij in opstand was gekomen tegen zijn vader en verslagen werd, verloor hij het graafschap Bresse en werd hij door koning Lodewijk XI van Frankrijk gevangengezet in het Kasteel van Loches. Na zijn vrijlating vocht hij met de Bourgondische hertog Karel de Stoute tegen Lodewijk XI en als dank hiervoor werd hij opgenomen in de Orde van het Gulden Vlies. Filips was een van de belangrijkste tegenstanders van de hertogen van Savoye en de Franse regenten. 

Na de dood van zijn grootneef Karel II werd Filips in 1496 hertog van Savoye. Hij oefende deze functie een jaar uit en stierf in november 1497 op 59-jarige leeftijd.

Huwelijk en nakomelingen
In 1473 huwde Filips II in Moulins met Margaretha van Bourbon (1438-1483), dochter van hertog Karel I van Bourbon. Ze kregen drie kinderen:
 Louise (1476-1531), huwde in 1488 met graaf Karel van Angoulême
 Hiëronymus (1478-1478)
 Filibert II (1480-1504), hertog van Savoye

Na de dood van zijn eerste echtgenote huwde Filips op 11 november 1485 in Moulins met Claudine (1450-1513), dochter van Jan II van Brosse, graaf van Penthièvre. Ze kregen zes kinderen:
 Karel III (1486-1553), hertog van Savoye, zijn zoon, Emanuel Filibert van Savoye, volgde hem op als hertog van Savoye 
 Lodewijk (1488-1502), landvoogd van de Gasthuis op de Grote Sint-Bernhardpas
 Filips (1490-1533), bisschop van Genève en hertog van Nemours
 Assolona (1494-1494)
 Johan Amadeus (1495-1495)
 Filiberta (1498-1524), huwde in 1515 met Giuliano de' Medici

Voorouders

Hertog van Savoye
Graaf van Genève
Huis Savoye
Ridder in de Orde van Sint-Michiel
Persoon in de 15e eeuw